Bjørn Kristensen – calciatore danese, nato nel 1963
 Bjorn Kristensen – calciatore maltese, nato nel 1993